Chafe est un patronyme porté notamment par :

  (1952-), musicien et scientifique suisse ;
 Eric Chafe (1946-), musicologue américain ;
  (1965-), auteur canadien de science-fiction ;
  (1971-), dramaturge et acteur canadien ;
  (1611-1662), avocat et homme politique anglais ;
 Wallace Chafe (1927-), linguiste américain ;
  (1942-), historien américain.